Koffietijd (televisieprogramma)
 Koffietijd (radioprogramma)